Hammitzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Hammitzsch (1883–1949), Halbschwester von Adolf Hitler, Ehefrau von Martin Hammitzsch
 Heinrich Hammitzsch (1851–1910), deutscher Architekt 
 Horst Hammitzsch (1909–1991), deutscher Japanologe
 Martin Hammitzsch (1878–1945), deutscher Architekt